Azerbajdzsán legnagyobb városai 2016-ban:

Jegyzetek 

Települések listái országok szerint